Palmita peut désigner :

Botanique 
 Prionium palmita : synonyme de Prionium serratum, espèce de la famille des Thurniaceae ;

Toponymes

La Palmita : un des villages de la commune de Barlovento dans la province de Santa Cruz de Tenerife aux îles Canaries ;

La Palmita : un hameau des rives du lac de Valencia dans la paroisse civile d'Aguas Calientes de la municipalité de Diego Ibarra dans l'État de Carabobo ;
 La Palmita : capitale de la paroisse civile de Gabriel Picón Gonzalez de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida ;
 La Palmita : un parc touristique de la ville de La Azulita dans l'État de Mérida ;
 La Palmita : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Panamericano dans l'État de Táchira ;
 La Palmita : capitale de la paroisse civile de La Palmita de la municipalité de Panamericano dans l'État de Táchira.

Voir aussi 
 Palmitas

Homonymie de toponyme